Список альбомов № 1 в США в 1971 году (#1 1971 Billboard 200) включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки каждую из 52 недель 1971 года по данным старейшего музыкального журнала США Billboard.

История 
 19 июня альбом Tapestry певицы Carole King на 15 недель возглавил хит-парад  Billboard 200. Тогда это было рекордом для всех альбомов кроме саундтреков, вплоть до появление диска 21 певицы Adele, который увеличил рекорд до 24 недель во главе списка. Одновременно её сингл «It's Too Late» на 5 недель возглавил чарт Billboard Hot 100.

Список 1971 года

См. также 
 Лучшие синглы США 1971 года по версии Billboard
 Список синглов №1 в США в 1971 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 1971 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1971 года